Die Speed Chess Championship 2020 (SCC) war ein Online-Blitz- und Bullet-Schachturnier im K.-o.-Format, das Ende 2020 von Chess.com ausgetragen wurde. Das Turnier war die fünfte Auflage des Wettbewerbes.

Qualifikation 

Qualifiziert waren:

 Die vier bestplatzierten Spieler des Speed Chess Championship Grand Prix 2020
 Der Gewinner der Junioren Speed Chess Championship 2020
 Der Gewinner des Speed Chess Championship Super Swiss 2020
 Der Gewinner des Speed Chess Championship Einladungsturniers
 Neun Spieler auf Einladung von Chess.com

Ursprünglich sollte sich ein Spieler über die Bullet Chess Championship qualifizieren. Dieses Turnier kam allerdings nicht zustande, weshalb ein weiterer Spieler eingeladen wurde. Die Setzliste folgt der Rangfolge der FIDE-Blitz-Wertungszahlen.

Speed Chess Championship Grand Prix 2020 

Die Veranstaltungen der Turnierserie waren vormals als Titled Tuesday bekannt. Der Zugang zu den 19 Turnieren im Schweizer System war allen Trägern von Titeln der FIDE oder eines nationalen Schachverbands über den Schachserver des Veranstalters möglich.

Junior Speed Chess Championship 2020 
Die Einladungen für die Junior Speed Chess Championship erfolgten nach der FIDE Junioren-Weltrangliste. Zusätzlich wurde ein Qualifikationsturnier veranstaltet, welches Andrew Tang gewann. Die Setzliste wurde durch die kombinierten Chess.com Blitz- und Bullet-Wertungszahlen ermittelt.

Speed Chess Championship Super Swiss 2020 

Der Zugang zum Turnier im war allen Trägern von Titeln der FIDE oder eines nationalen Schachverbands über den Schachserver des Veranstalters möglich. In der Vorrunde wurden je 15 Partien im Schweizer System gespielt. Die 16 besten Spieler qualifizierten sich für die Hauptrunde im K.-o.-Format.

Da sich Nakamura bereits die Teilnahme über den Grand Prix gesichert hatte, qualifizierte sich Wladimir Fedossejew als Zweiter für die Hauptrunde.

Speed Chess Championship Einladungsturnier 
Alle 16 Spieler wurden von Chess.com eingeladen. Die Plätze der Setzliste wurden anhand der FIDE-Blitz-Wertungszahl vergeben.

Spielmodus 
Jedes Match bestand aus

 90 Minuten Blitzschach mit 5 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement (Zeitgutschrift) pro Zug (5|1)
 60 Minuten Blitzschach mit 3 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (3|1)
 30 Minuten Bulletschach mit einer Minute Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (1|1).

Der Spieler mit den meisten Punkten nach der letzten 1|1-Partie qualifizierte sich für die nächste Runde. Wenn es nach der letzten 1|1-Partie unentschieden stand, wurden vier weitere 1|1-Partien als Minimatch gespielt. Wenn auch dieses Minimatch unentschieden ausging, entschied eine Armageddon-Partie mit fünf Minuten Bedenkzeit für Weiß und drei Minuten Bedenkzeit für Schwarz, ohne Zeitgutschriften. Dabei musste Weiß gewinnen, bei einem Remis war Schwarz weiter.

Preisgelder 

Weitere 150.000 $ an Preisgeldern wurden in den qualifizierenden Turnieren ausgeschüttet.

Turnierbaum

Einzelnachweise 

Schachturnier
Schachveranstaltung 2020